Александр Сергеевич Астапов (род. 1953) — советский и российский военный моряк-подводник. Командир крейсерской атомной подводной лодки К-186 «Омск» Краснознамённого Тихоокеанского флота, Герой Российской Федерации (23.07.1996). Капитан 1-го ранга (7.10.1990).

Биография 
Родился 6 июня 1953 года в городе Киев (ныне Украина) в семье рабочего-метростроителя. Русский. Окончил среднюю школу.

В Военно-Морском Флоте с июля 1971 года. В 1976 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. После окончания училища был направлен на Тихоокеанский флот. Службу проходил на атомных подводных лодках инженером ракетной боевой части (БЧ-2) подводной лодки К-48 (октябрь 1976 — август 1980), затем помощником командира подводной лодки К-108 (август 1980 — ноябрь 1983). В составе экипажей подводных лодок неоднократно участвовал в длительных походах на боевую службу. В 1975 году вступил в КПСС.

В 1987 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. С ноября 1987 года — старший помощник командира атомной подводной лодки К-108. В апреле 1990 года был назначен командиром строящегося в Северодвинске атомного подводного крейсера К-266 «Орёл» третьего поколения, который под его командованием вошёл в состав Северного флота в феврале 1993 года. С июля 1993 года — командир атомной подводной лодки К-186 «Омск» проекта 949А «Антей», вступившей в строй 10 декабря 1993 года. Корабль предназначался для Тихоокеанского флота. А. С. Астапов сформировал экипаж, организовал его качественное обучение, что позволило успешно провести заводские и государственные испытания атомохода, торпедные и ракетные стрельбы.

В декабре 1993 года подводная лодка была переведена из Северодвинска в одну из баз Северного флота, где экипаж под руководством А. С. Астапова приступил к подготовке к переходу на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики. В августе-сентябре 1994 года атомная подводная лодка «Омск» под его командованием в сложных гидрометеорологических и ледовых условиях совершила переход и вошла в состав одного из соединений подводных лодок, базировавшихся на Камчатке. Старшим на борту был контр-адмирал И. Н. Козлов. Высокий уровень профессиональной подготовки командира, всестороннее знание корабля, способность быстро и грамотно оценить обстановку, его волевые качества обеспечили успех перехода.

Подводная лодка вышла из губы Западная Лица, обогнула северную оконечность Новой Земли, ушла под лёд и жёлобом Святой Анны вышла в высокие широты Северного Ледовитого океана. За 15 суток подводная лодка прошла подо льдами около 4000 миль, из них 500 миль в опасных в навигационном отношении районах в условиях мелководья Чукотского моря.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1996 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни», капитану 1-го ранга Астапову Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

С августа 1996 года — начальник группы отдела подготовки подводных лодок Управления боевой подготовки ВМФ России. Всего за годы службы выполнил 7 боевых служб во всех океанах планеты. На момент выхода в запас имел льготную выслугу в 51 год, при этом имея календарную выслугу в 31 год. С марта 2002 года — в запасе.

Живёт в городе Зеленограде (в черте Москвы). С 2002 года — первый вице-президент Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Бюст Героя открыт в 2022 году на территории Черноморского ВВМУ им. П. С. Нахимова в Севастополе.

Награды и звания 
 Герой Российской Федерации (23 июля 1996)
 Орден Мужества (12 января 2001)
 медали
 Почётная грамота Московской городской думы (30 октября 2013)

Примечания

Литература 
 Полухина Т., Белова И., Власюк С., Воробьев Е., Лурье В., Старикова О., Толстов Л. Военные моряки — герои подводных глубин (1938—2005). — Кронштадт: Кучково поле, 2006. — 368 с. — ISBN 5-86090-212-3
 
 Астапов А. С. / Энциклопедия города Омска: в 3 т. — 2012. — Т. 3.: Омск в лицах. — С. 58.

Ссылки 
 

Выпускники Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Подводники СССР
Подводники России
Члены КПСС